Gembor (Binuang)
 Gembor (Pagaden)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing